Hausstelle steht für Wohnplätze:
 Alte Hausstelle, Erkner im Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Meyers Hausstelle, Wiethagen in Rostock